De opdracht - hoorspel uit 1981
 De Opdracht (Drachten) - voormalig kerkgebouw in Drachten, Nederland
 Kerk van de Opdracht van de Heer - kerkgebouw in Lviv, Oekraïne
 Kathedraal van de Opdracht van de Moeder Gods in de tempel - voormalige kathedraal in Sint-Petersburg, Rusland

Zie ook 
 Opdracht (doorverwijspagina)